est un mot anglais signifiant réplique sismique.


Aftershock peut désigner :

Cinéma 
 , film japonais de Frank Harris sorti en 1990 ;
 Aftershock, titre anglais de Tremblement de terre à Tangshan (), film chinois de Feng Xiaogang sorti en 2010 ;
 Aftershock, film chilien de Nicolás López sorti en 2012 ;

Musique

Groupe 

 , groupe américain de metalcore formé en 1992 ;

Album 

 , album d'Average White Band sorti en  ;
 , album de Motörhead sorti le  ;

Autres 

  : Tremblement de terre à New York, mini-série en deux parties diffusée en 1999 ;
 , parcours de montagnes russes du parc américain Silverwood Theme Park.

Voir aussi